Парафраз:

 Парафраз — пересказ, изложение текста своими словами.
 Парафраз — театр в городе Глазов, образованный в 1983 году.
 Парафраз Феофила — толкования входящих в Corpus iuris civilis Институций на основе записей лекций византийского юриста Феофила.